Miejscowości w Polsce:
 Rzadka Wola
 Rzadka Wola-Parcele